Es gibt zwischen den beiden gegenüberliegenden Städten Rheinfelden AG in der Schweiz und Rheinfelden in Deutschland zwei Wasserkraftwerke im Rhein:

 Altes Wasserkraftwerk Rheinfelden, erbaut 1894–1898, abgerissen 2011
 Neues Wasserkraftwerk Rheinfelden, erbaut 2003–2010

Weiter besteht große Verwechslungsgefahr mit dem Kraftwerk Rheinsfelden, einer lokalen Bezeichnung für das Kraftwerk Eglisau-Glattfelden.